Wyolestes (Виолестес — „лопов из Вајоминга”) је изумрли род плаценталних сисара из изумрле породице Wyolestidae унутар кладуса Pan-Carnivora, који је у периоду раног еоцена настањивао подручје Сјеверне Америке.

Етимологија назива

Опис 
Врсте из рода Wyolestes су по својој грађи тјела биле сличне сисарима из изумрлог реда Hyaenodonta. Њушке су им биле дуге, а предње ноге су им биле снажне и омогућавале су им да копају земљу.

Систематика

Историја класификације 
Од како је први пут описан, тачан положај рода Wyolestes је био непознат. Фосилни остаци врсте Wyolestes dioctes су раније били сматрани за остатке представника врсте Prototomus viverrinus, све док нису препознати као остаци сисара из рода Wyolestes.

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Wyolestes.

Временска распрострањенст рода Wyolestes унутар кладуса Pan-Carnivora

Види још 
 Класификација сисара
 Pan-Carnivora

Референце 

†
Изумрли сисари Северне Америке